Bellucci är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Monica Bellucci (1964–), en italiensk skådespelare och fotomodell
 Sandro Bellucci (1955–), en italiensk friidrottare inom gång
 Thomaz Bellucci (1987–), en professionell brasiliansk tennisspelare